Сара Менезес (; ) — бразильская дзюдоистка, олимпийская чемпионка 2012 года в категории до 48 кг, трижды бронзовый призёр чемпионатов мира (2010, 2011, 2013). Победительница панамериканских чемпионатов 2010, 2013 и 2015 годов.

Выступает в наилегчайшей весовой категории до 48 кг. Свою первую медаль на взрослом панамериканском чемпионате по дзюдо Сара выиграла в возрасте 15 лет в мае 2005 года в Кагуасе в категории до 44 кг.

В финале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Сара достаточно неожиданно победила олимпийскую чемпионку 2008 года и 8-кратную чемпионку Европы Алину Думитру из Румынии, которая в полуфинале выиграла у лидера мирового рейтинга японки Томоко Фукуми. Менезес стала первой в истории бразильской женщиной, выигравшей олимпийское золото в дзюдо (мужчины-дзюдоисты принесли Бразилии два золота на Играх 1988 и 1992 годов).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профайл на сайте Панамериканских игр 2011 года
 Профайл на сайте Олимпийских игр 2012 года

Дзюдоисты по алфавиту
Чемпионы Бразилии по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Панамериканских чемпионатов по дзюдо